Grabówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Grabówek, village de la voïvodie de Lubusz
 Grabówek, village de la voïvodie de Mazovie
 Grabówek, village de la voïvodie de Podlachie
 Grabówek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie